Лемвиг () — датская коммуна в составе области Центральная Ютландия. Площадь — 508,17 км², что составляет 1,18 % от площади Дании без Гренландии и Фарерских островов. Численность населения на 1 января 2008 года — 22067 чел. (мужчины — 11206, женщины — 10861; иностранные граждане — 578).

История 
Коммуна была образована в 2007 году из следующих коммун:
 Лемвиг (Lemvig)
 Тюборён-Харбоэре (Thyborøn-Harboøre)

Железнодорожные станции 
 Амструп (Amstrup)
 Армосе (Armose)
 Бекмарксбро (Bækmarksbro)
 Баллебю (Balleby)
 Боннет (Bonnet)
 Форе (Fåre)
 Харбоэре (Harboøre)
 Клинкбю (Klinkby)
 Лемвиг (Lemvig)
 Найруп (Nejrup)
 Рамме (Ramme)
 Рёнланн (Rønland)
 Синкбек (Sinkbæk)
 Странне (Strande)
 Тюборён Хаун (Thyborøn Havn)
 Тюборён (Thyborøn)
 Вайльбю Нор (Vejlby Nord)
 Викториа Стреет (Victoria Street)
 Врист (Vrist)

Изображения

Ссылки 
 Лемвиг на borger.dk
 Официальный сайт

Коммуны Дании